Poul Petersen ist der Name folgender Personen:

* Poul Petersen (Schauspieler) (1905–1986), dänischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Poul Petersen (Schwimmer) (1912–1959), dänischer Schwimmer
 Poul Petersen (Fußballspieler) (1921–1997), dänischer Fußballtrainer 
 Poul Petersen (Badminton) (* ~1950), dänischer Badmintonspieler
 Poul Arne Petersen (1912–1959), dänischer Schwimmer
 Poul Erik Petersen (1927–1992), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Poul Pedersen